Deyah (Muara Tiga), een plaats in Indonesië
Deyah (Kuta Baro), een plaats in Indonesië